Maria Wiśniewska (ur. 1954) – polska koszykarka
 Maria Pasło-Wiśniewska (ur. 1959) – polska ekonomistka, posłanka na Sejm V kadencji
 Maria Wiśniewska – polska prawnik, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego